Não-me-esqueças é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Myosotis secunda
 Myosotis stolonifera
 Myosotis welwitschii
 Myosotis arvensis subsp. arvensis
 Myosotis discolor subsp. discolor
 Myosotis laxa subsp. caespitosa
 Myosotis ramosissima subsp. globularis
 Myosotis ramosissima subsp. ramosissima